Виста Марина има више значења:

 Виста Марина (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Виста Марина (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику